Цуг Теуче́ж (настоящее имя Таги́р Али́евич Теуче́ж; 3 (15) августа 1855, аул Габукай — 26 января 1940, аул Понежукай) — адыгский (черкесский) советский поэт, ашуг, народный поэт Адыгеи.

Биография 
Родился 15 августа 1855 года в ауле Габукай в Бжедугии (ныне Республика Адыгея) в бедной адыгской семье. В детстве батрачил. Был искусным шорником.

Сочинитель и исполнитель народных песен («Песня о бжедугской битве» и др.). Пение сопровождал игрой на смычковом инструменте — шичепшине.

Исторические поэмы «Война с князьями и уорками» (1938), «Урысбий Мэфоко» (1939), наиболее известные стихи — «Счастье», «Стаханов», поэма «Родина» (1939).

С 1939 года — член Союза писателей СССР.

Умер 26 января 1940 года в ауле Понежукай.

Сын — Нух Теучеж — председатель Адыгейского облисполкома.

Память 

 1955 году на родине установлен памятник-бюст ашугу (Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, улица Ленина, 69)
 Имя поэта носит Теучежский район Адыгеи.
 Город Адыгейск в 1976—1992 годах назывался Теучежск.
 В родном ауле Теучежа Габукае (именовавшемся некоторое время Теучежхаблем) организована посвящённая поэту музейная экспозиция.

Книги 
 Избранные произведения. , 1956.
 Счастливая доля. — Майкоп, 1980 (на рус. и адыг. языках).

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (1939)
 Народный поэт Адыгеи

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Поэты России
Адыгейские поэты
Народные поэты Адыгеи